La circonscription de Middlesbrough South and East Cleveland est une circonscription située dans le North Yorkshire, et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique depuis 2017 par Simon Clarke du Parti conservateur.

Résultats électoraux

Références 

Circonscription électorale dans le Yorkshire du Nord